Fly by Night bezeichnet:
 Fly by Night (Album), Musikalbum der kanadischen Rockband Rush aus dem Jahr 1975
 Fly-By-Night (1942), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Siodmak
 Fly by Night (1993), US-amerikanischer Spielfilm von Steve Gomer
 Fly-by-Night (1968), dt. Mein Pony Sturmvogel (1977), Roman von K. M. Peyton
 Fly by Night (2005), dt. Die Herrin der Worte (2006), Roman von Frances Hardinge